Zaramo peut désigner :
les Zaramo, un peuple de Tanzanie
le zaramo, leur langue